1 wieś w Polsce:
 Bujaków – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
1 sołectwo w granicach miasta:
 Bujaków – sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta Mikołów, dawniej samodzielna wieś